Wäser ist der Familienname von:

 Johann Christian Wäser (1743–1781), deutscher Schauspieler und Theaterleiter, Ehemann von Maria Barbara Wäser
 Maria Barbara Wäser (1750–1797), deutsche Schauspielerin und Theaterleiterin, Ehefrau von Johann Christian Wäser

Siehe auch
 Wäsersche Gesellschaft
 Waser (Begriffsklärung)